Хомский — фамилия.

Известные носители 
 Хомский, Даниил Ильич (род. 1938) — российский физик.
 Хомский, Игорь Исидорович (1976—2019) — российский режиссёр, сын И. О. Хомского.
 Хомский, Исидор Осипович (1932—2020) — российский кинорежиссёр, брат П. О. Хомского.
 Хомский, Ноам (Чомски, род. 1928) — американский лингвист, политический публицист.
 Хомский, Павел Осипович (1925—2016) — советский и российский театральный режиссёр, художественный руководитель Театра имени Моссовета.
 Хомский, Станислав Николаевич (1936—2011) — актёр и режиссёр театра, народный артист России.